

Plaatsen 
 Wrangel (eiland)

Personen 
 Wrangel (geslacht), Duits, Zweeds, Russisch en Nederlands adelsgeslacht
 Carl Gustaf Wrangel (1613–1676), Zweeds edelman, staatsman en militair commandant in de Dertigjarige Oorlog, Torstensonoorlog, Zweedse oorlog om Bremen, Noordse Oorlog en Schoonse Oorlog
 Friedrich von Wrangel (1784-1877), Pruisisch aristocraat en militair 
 Ferdinand von Wrangel (1797-1870), Russisch marineman en ontdekkingsreiziger
 Pjotr Wrangel (1878–1928), Russisch officier en commandant van de Witten tijdens de Russische Burgeroorlog
 Von Wrangel auf Lindenberg, Nederlandse tak
 Willem von Wrangel auf Lindenberg (1815-1896), Nederlands luitenant-generaal

Zie ook 
 Wrangell
 Wrangler